Yoshikane Mizuno , född 1954, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som Y. Mizuno och som upptäckare av 52 asteroider. Alla tillsammans med landsmannen Toshimasa Furuta.

Asteroiden 4541 Mizuno är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Yoshikane Mizuno

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Yoshikane Mizuno

Referenser 
 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1954
Levande personer
WP:Projekt Japan